Manganui River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Manganui River (Northland), Nebenfluss des Wairoa River
 Manganui River (Taranaki), Nebenfluss des Waitara River
 Manganui River (Waikato), Zufluss des Awakino River

 Manganuioteao River, als Nebenfluss des Whanganui River